

Cinema 
 The Blue Bird – cortometraggio muto inglese del 1910, tratto dall'opera teatrale L'uccellino azzurro di Maurice Maeterlinck
 L'uccello blu (The Blue Bird) – film muto statunitense del 1918 diretto da Maurice Tourneur, tratto dall'opera teatrale L'uccellino azzurro di Maurice Maeterlinck
 Alla ricerca della felicità (The Blue Bird) – film del 1940 diretto da Walter Lang
 Il giardino della felicità (The Blue Bird) – film del 1976 diretto da George Cukor

Pagine correlate 
Bluebird
L'uccellino azzurro
Uccellino azzurro